Гречуха — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гречуха, Владимир Николаевич (род. 9 января 1941) — доктор юридических наук, профессор.
 Гречуха, Михаил Сергеевич (6 (19) сентября 1902 — 15 мая 1976) — советский политический деятель.